ФК „Санта Колома“ (на каталунски Futbol Club Santa Coloma) е андорски футболен отбор от град Санта Колома д'Андора, Андора. Отборът играе в Андорската Пример Дивисио – най-високото ниво на андорския клубен футбол. Тимът е един от най-добрите андорски отбори в днешно време. През сезон 2003 – 04 клубът е отстранен от Купата на УЕФА от датския Есбер фБ. През сезон 2007 – 08 клубът изненадва израелския Макаби Тел Авив след победа като домакин с 1:0. Все пак в реванша в Израел, андорците са разбити с 4:0.

Успехи 
 Примера Дивисио:
  Шампион (13): 2000 – 01, 2002 – 03, 2003 – 04, 2007 – 08, 2009 – 10, 2010 – 11, 2013 – 14, 2014 – 15, 2015 – 16, 2016 – 17, 2017 – 18, 2018 – 19
  Бронзов медал (1): 2020 - 21
 Купа на Андора:
  Носител (10): 1990 – 91, 2000 – 01, 2002 – 03, 2003 – 04, 2004 – 05, 2005 – 06, 2006 – 07, 2008 – 09, 2012, 2018
  Финалист (1): 2019/20
 Суперкупа на Андора:
  Носител (6): 2003, 2005, 2007, 2008, 2015, 2019

Европейска статистика

УЕФА Лига Европа

УЕФА Шампионска лига

Състав

Настоящ състав

Външни препратки 
 Официален сайт

Санта Колома, Фк
Санта Колома